Sergio Hernández (né en 1957) : sculpteur mexicain originaire d'Oaxaca ;
 Sergio Hernández (né en 1963) : entraîneur de basket-ball argentin ;
 Sergio Hernández (né en 1983) : pilote automobile espagnol ;
 Sergio Hernández (né en 1971), joueur de football international vénézuélien ;
 Sergio Hernández (né en 1945) : acteur chilien ;
 Sergio Hernández, athlète mexicain.